Hugo Muñoz Sánchez (Huanta, 24 de septiembre de 1943 - Lima, ca., 18 de julio de 1992) fue un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que fue secuestrado junto a un grupo de estudiantes por el destacamento paramilitar Grupo Colina y asesinado en lo que se conoce como la "Masacre de La Cantuta".

Biografía 
Hugo Muñoz Sánchez nació el 24 de septiembre de 1943 en Huanta, Ayacucho. En 1965, ingresó a la Facultad de Pedagogía de la Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle. En 1969 participó en una revuelta en Huanta contra el gobierno de Velasco Alvarado por un decreto que eliminaba la enseñanza gratuita para los alumnos repitentes. Como integrante del Movimiento Estudiantil Cantuteño (MOVEC),  participó en diversas manifestaciones estudiantiles en Huanta y Lima. 

Fue esposo de la profesora Nilda Atanasio, sindicada como miembro de Sendero Luminoso y que habría aparecido bailando con Abimael Guzmán en el video de Zorba, el Griego, y con quien tendría tres hijos dicho video fue incautado por el GEIN durante la Operación Caballero. 
Según el periodista Ricardo Uceda, en 1979, Muñoz y Atanasio viajaron a China enviados por Abimael Guzmán. A su regreso, se incorporó como docente de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta" (UNE)(a pesar de separarse de Atanasio en 1986, Muñoz habría manifestando su adhesión a las ideas de Guzmán en La Cantuta según Uceda). Además, tuvo a su cargo Bienestar Universitario, que de acuerdo a sus adeversario políticos era un "organismo generado" de Sendero Luminoso que operaba en el comedor de la universidad encargado de enviar víveres y medicinas a senderistas capturados en el penal de Canto Grande usando como tapadera que enviaban estos insumos a "estudiantes detenidos" y fue responsable del Movimiento Intelectual Popular (MIP), otro "organismo generado". 

Luego de separarse de Atanasio, Muñoz se casó con Antonia Pérez Velásquez con quien tuvo tres hijos.  

En la madrugada del 18 de julio de 1992, dos días después del atentado de Tarata, se da la orden de intervenir la residencia universitaria de la UNE (que Muñoz junto a un grupo de estudiantes habían ocupado tras el asesinato, por parte de Sendero Luminoso, de Rosa Pretell, la por entonces encargada de la residencia). Un convoy enrumbó a la UNE con el objetivo de "devolver el golpe de Tarata" teniendo información de que los terroristas que realizaron el atentado se encontraban en la universidad. Como parte de la operación, uno de los detenidos fue Muñoz. Los miembros del paramilitar Grupo Colina tocaron la puerta a lo que Muñoz interpretó que era su amigo Octavio Mejía. Al abrir la puerta, ingresaron a la habitación, le cubrieron la cabeza y se lo llevaron mientras impedían a su esposa salir. Muñoz sería conducido junto a los demás detenidos. Cuando llegaron al descampado, Muñoz fue separado del grupo porque los paramilitares preferían que no hablara con los estudiantes y los arengara.Luego fue puesto junto al resto y posteriormente ejecutado en lo que sería conocido como la "Masacre de La Cantuta".

Finalmente La Corte Suprema de Justicia determinó que Hugo Muñoz no tenía vínculos con ningún grupo subversivo. Sus restos descansan, junto con sus estudiantes, en el Cementerio El Ángel.

Véase también 
 Movimiento Intelectual Popular
 Atentado de Tarata
 Zorba, el Griego
 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
 Masacre de La Cantuta

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Uceda, R. (2004) Muerte en el Pentagonito
 Rúa, E. (1996) El crimen de La Cantuta: la desaparición y la muerte de un profesor y nueves estudiantes que estremeció al país 
 Inter-American Commission on Human Rights (2006) Inter-American Yearbook on Human Rights/Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 22 (2006): Volume 3
 
 
 

Huantinos
Antirrevisionistas
Miembros de Sendero Luminoso
Víctimas del Grupo Colina
Secuestrados
Asesinados
Catedráticos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Alumnado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Fallecidos en Lima